Děvka je v dnešní češtině vulgární nadávka. Může však mít i různé významy:

 prostitutka – prodejná žena, nevěstka
 promiskuitní žena – hanlivé označení významově přenesené z prostitutky
 služebná, služebnice (děvečka) – zastarale, před posunutím významu. Například, v Bibli kralické je použito u Panny Marie spojení děvka Páně, který má význam složebnice Boží.
 dívka (děvče, děva) – zastarale, před posunutím významu

Slovo se vyskytuje také v názvu těchto uměleckých děl:

 Film
 Děvka (film, 1984) – Francie
 Děvka (film, 1991) – USA, Velká Británie
 Děvka a velryba (2004) – Argentina
 Počestná děvka (1952) – Francie
 Srdce je zrádná děvka (2004) – USA, Velká Británie, Francie, Japonsko
 Hudba
 Děvka (píseň) – píseň kapely Syndrom Snopp
 Děvky ty to znaj – album kapely Kabát
 Literatura
 Rakouská děvka – kniha Evy Gesine Baurové

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sprostá slova
Sexuální slang